

Patronyme 

 Alice Cocéa (1899-1970), actrice et chanteuse française d'origine roumaine ;
 Dina Cocea (1912-2008), actrice de théâtre roumaine ;
 Dinu Cocea (1929-2013), réalisateur et scénariste roumain ;
 Sofia Cocea (1839-1861), essayiste, journaliste et poète moldave qui deviendra plus tard roumaine.